Ingvar Carlsson kan syfta på olika personer:

 Ingvar Carlsson, tidigare statsminister
 Ingvar Karlsson i Bengtsfors, centerpartistisk tidigare riksdagsledamot
 Ingvar Carlsson (rallyförare)
 Ingvar "Putte" Carlsson, ishockeyspelare
 Ingvar Karlsson (musiker)